Lenore (ou Lénore) est un prénom féminin et un toponyme pouvant désigner:

Prénom 

Lenore Blum (née en 1942), mathématicienne américaine
Lenore Ulric (1892-1970), actrice américaine
Margarete Lenore Selenka (1860-1922), militante pacifiste allemande

Toponyme

Lenore, communauté du Manitoba
Lenore Lake, village de la Saskatchewan
Lac Lenore, lac de la Saskatchewan

Lenore, communauté de l'Idaho

Autres
Lénore (1774), un poème allemand de Gottfried August Bürger,
Lénore (1843), un poème d'Edgar Allan Poe,
Lénore (1875), un poème symphonique d'Henri Duparc.
My Lost Lenore (Tristania) [1998], dans l'album Widow's Weeds du groupe Norvégien de Gothic Metal Tristania